Speidl ist der Familienname folgender Personen:

 Zoltán Speidl (Politiker) (1942–2016), ungarischer Politiker
 Zoltán Speidl (1880–1917), ungarischer Leichtathlet und Fußballschiedsrichter